Jezebel (з англ. — Жезебель) — пісня фінського гурту The Rasmus, яка була випущена 18 січня 2022 року. Ця пісня представляла Фіняндію на Євробачення, де посіла 7 місце у півфіналі та 21 місце у фіналі відповідно.

Сюжет пісні 
Лаурі Юльонен сказав, що ця пісня про дівчину, яка робить те, що хоче і про пошану сучаснім дівчинам, яким вдається контролювати себе.

Чарти

Примітки 

Пісні Фінляндії на Євробаченні
Пісні Євробачення 2022